Shidu (kinesiska: 十渡, 十渡镇) är en köpinghuvudort i Kina. Den ligger i storstadsområdet Peking, i den norra delen av landet, omkring 77 kilometer sydväst om stadskärnan. Antalet invånare är . Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Runt Shidu är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Zhangfang,  km sydost om Shidu. Trakten runt Shidu består till största delen av jordbruksmark.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Orter i Peking
WP:Projekt Kina